Spasskaje steht für:
 Spasskaje (Orscha), Dorf im Rajon Orscha, Wizebskaja Woblasz, Belarus
 Spasskaje (Polazk), Dorf im Rajon Polazk, Wizebskaja Woblasz, Belarus
 Spasskaje (Schumilina), Dorf im Rajon Schumilina, Wizebskaja Woblasz, Belarus

Siehe auch:
 Spasskoje
 Spaske
 Spasski
 Spassk